Aoki kan syfta på,

Aoki Shuzo, japansk statsman och diplomat.
Devon Aoki, amerikansk modell och skådespelare. 

Isao Aoki, japansk golfspelare
Haruchika Aoki, japansk roadracingförare.
Hiromitsu Aoki, japansk sångare, känd som Hiro-x
Kota Aoki, japansk fotbollsspelare
Noriko Aoki, japansk entomolog
Shigeyuki Aoki, japansk entomolog
Shinya Aoki, japansk mixed martial arts-utövare
Steve Aoki, amerikansk musiker
Takeshi Aoki, japansk fotbollsspelare
Takuya Aoki, japansk fotbollsspelare
Tsuru Aoki, japansk-amerikansk skådespelare
Yozo Aoki, japansk fotbollsspelare

Se även
F. Aoki, auktor

Japanska efternamn